Sheldon steht für:
 Sheldon (Vorname), ein Vorname

Sheldon ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Sheldon, bekannt unter dem Pseudonym James Tiptree junior (1915–1987), US-amerikanische Schriftstellerin und Psychologin
 Ben C. Sheldon (* 1967), britischer Ornithologe

 Chris Sheldon (* 1962), englischer Musikproduzent
 Donald Thomas Sheldon (1930–2015), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Dyan Sheldon, US-amerikanische Romanautorin
 Edward Brewster Sheldon (1886–1946), US-amerikanischer Dramatiker
 Edward Stevens Sheldon (1851–1925), US-amerikanischer Romanist, Französist, Italianist, Germanist, Mediävist und Etymologe
 Elaine McMillion Sheldon (* 1988), US-amerikanische Journalistin, Filmproduzentin, Filmregisseurin und Filmeditorin
 Frederick H. Sheldon (* 1951), US-amerikanischer Ornithologe
 Gene Sheldon (1908–1982), US-amerikanischer Schauspieler 

 Gilbert Sheldon (1598–1677), Erzbischof von Canterbury
 Gilbert Ignatius Sheldon (* 1926), Altbischof von Steubenville
 Jack Sheldon (1931–2019), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Jackie Sheldon (1888–1941), englischer Fußballspieler
 Jennie Maria Arms Sheldon (1852–1938), US-amerikanische Zoologin
 John Sheldon (* 1946), britischer Autorennfahrer
 Kathleen Sheldon (* 1952), US-amerikanische Historikerin
 Kerrin Sheldon, US-amerikanischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Lewis Sheldon (1874–1960), US-amerikanischer Leichtathlet
 Linn Sheldon (1919–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Lionel Allen Sheldon (1828–1917), US-amerikanischer Politiker
 Mary French Sheldon (1847–1936), US-amerikanische Forschungsreisende und Autorin
 Porter Sheldon (1831–1908), US-amerikanischer Politiker

 Richard Sheldon (1878–1935), US-amerikanischer Leichtathlet
 Robert Sheldon, Baron Sheldon (1923–2020), britischer Politiker
 Scott Sheldon (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Shawn Sheldon (* 1964), US-amerikanischer Ringer
 Sidney Sheldon (1917–2007), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Sheldon (1898–1977), US-amerikanischer Mediziner und Psychologe
 Wilmon Henry Sheldon (1875–1980), US-amerikanischer Philosoph

Sheldon ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Sheldon (Queensland)

in Großbritannien:
 Sheldon (Aberdeenshire)
 Sheldon (Derbyshire)
 Sheldon (Devon)
 Sheldon (West Midlands)

in den Vereinigten Staaten:

 Sheldon (Arizona)
 Sheldon (Illinois)
 Sheldon (Iowa)
 Sheldon (Missouri)
 Sheldon (New York)
 Sheldon (North Dakota)
 Sheldon (Texas)
 Sheldon (Vermont)
 Sheldon (Wisconsin), im Rusk County
 Sheldon (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin

Sheldon bezeichnet:
 Sheldon (Comic), ein Webcomic von Dave Kellet
 Sheldon Gang, eine US-amerikanische Bande in Chicago
 Sheldon-Gletscher, Gletscher auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 Sheldon Reservoir, ein Stausee im Harris County, Texas
 Freeman-Sheldon-Syndrom
 Sheldon-Hall-Syndrom
 (201372) Sheldon, ein Asteroid 

Siehe auch:
 Sheldon Township
 Shelden
 Schelden
 Shaldon